Махеш Бхупати и Мари Пьерс — победители турнира. В третьем круге индиец и француженка переиграли прошлогодних чемпионов: Кару и Уэйна Блэков.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Ренне Стаббс (Второй раунд)
  Уэйн Блэк /  Кара Блэк (Третий раунд)
  Йонас Бьоркман /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Кевин Ульетт /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Майк Брайан /  Мартина Навратилова (Четвертьфинал)
  Тодд Вудбридж /  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Леош Фридль /  Жанетта Гусарова (Третий раунд)
  Марк Ноулз /  Венус Уильямс (Третий раунд)

<ol start="9">
  Павел Визнер /  Николь Пратт (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Джаред Палмер /  Корина Морариу (Второй раунд)
  Оливье Рохус /  Ким Клейстерс (Четвертьфинал)
  Юлиан Ноули /  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты /  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Мартин Дамм /  Квета Пешке (Второй раунд)
  Энди Рам /  Кончита Мартинес (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые